Flachsland ist der Name von

 Christian Flachsland (* 1980), deutscher Nachhaltigkeitswissenschaftler
 Ernestine Rosine Flachsland (1742-nach 1774), Mätresse von Ludwig IX. (Hessen-Darmstadt)
 Maria Karoline Flachsland (1750–1809), Ehefrau von Johann Gottfried Herder